Thomas Foley, 2:e baron Foley kan syfta på:

* Thomas Foley, 2:e baron Foley (1703–1766), brittisk peer
 Thomas Foley, 2:e baron Foley (1742–1793), brittisk peer